Wishmaster est un film américain réalisé par Robert Kurtzman en 1997.
 Wishmaster est le troisième album du groupe finlandais Nightwish.

Homonymie de titre